Ústí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ústí, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Ústí, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
Ústí, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Ústí nad Labem, comune del distretto di Ústí nad Labem, nella regione di Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice